В честь французского политика и кораблестроителя Станисласа-Анри-Лорана Дюпюи де Лома были названы:
 Дюпюи-де-Лом (броненосный крейсер)
 
 Дюпюи-де-Лом (разведывательный корабль)